L115 steht für:
 ORP Krakowiak (L115), ein Geleitzerstörer der britischen Hunt-Klasse, ursprünglich auch HMS Silverton (L115)
 L115, eine britische Bezeichnung für das Scharfschützengewehr AWSM (Arctic Warfare Super Magnum)
 L115, die Allerheiligenstraße, eine Landesstraße I. Ordnung im österreichischen Bundesland Steiermark

L115